Echekrates z Tesalii – żołnierz Ptolemeusza IV Filopatora
 Echekrates – syn Demetriosa z Cyreny
 Echekrates z Lokroi – pitagorejczyk
 Echekrates z Tarentu – pitagorejczyk
 Echekrates z Fliuntu – pitagorejczyk